Esistono più comuni francesi con questo nome

Courtomer – Orne
Courtomer – Senna e Marna